Дивов — російське прізвище.

Жіноча форма — Дивова.

Відомі носії 

 Дивов Адріан Іванович (Андріан, Андрій) (? — 1814) — таємний радник, сенатор, герой Чесменского бою; старший син Івана Івановича Дивова;
 Дивов Василь Абрамович (1805—1842) — мічман Гвардійського екіпажу, декабрист.
 Дивов Ігор Миколайович (1921—2000) — радянський артист-лялькар, народний артист РРФСР.
 Дивов Іван Іванович (1706—1773) — дійсний таємний радник, сенатор, генерал-поліцмейстер в Москві;
 Дивов Микола Іванович (1752—1812) — генерал-лейтенант, генерал-провиантмейстер; син Івана Івановича Дивова;
 Дивов Олег Ігорович (по батькові — Скляренко) ( 1968 р.) — російський письменник-фантаст.
 Дивов Павло Гаврилович (1763—1841) — дійсний таємний радник, сенатор; мемуарист і філантроп;

 Дівова Єлизавета Петрівна (1762—1813) — фрейліна Катерини II.

Примітки